Дебютантка турнира — Петра Квитова — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — бельгийка Ким Клейстерс — не защищала свой титул.

Общая информация 
Впервые с 1997 года итоговый турнир выиграла представительница Чехии.

В 4-й раз за последние 10 лет на итоговом турнире побеждает победительница Уимблдона.

Посев 

  Каролина Возняцки (Группа)
  Мария Шарапова (Группа, отказ)  '''Петра Квитова (Титул)
  Виктория Азаренко (Финал)

<ol start="5">
  Ли На ''(Группа)
  Вера Звонарёва ''(Полуфинал)
  Саманта Стосур ''(Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Группа)

 Запасные 

  Марион Бартоли (Группа)

<ol start="2">
  Андреа Петкович (Не использована)

Сетка

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Петра Квитова
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=7
| RD1-team02= Саманта Стосур
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=4
| RD1-team03= Виктория Азаренко
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=6
| RD1-team04= Вера Звонарёва
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Петра Квитова| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=4
| RD2-team02= Виктория Азаренко
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=6'| RD2-score02-3=3
}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа 

Примечание: При равенстве числа побед у трёх спортсменов первым критерием выявления лучшей является процент победных сетов, вторым - процент победных геймов.

Белая группа

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Итоговый чемпионат WTA 2011